Richecourt (Mosa), municipi al departament del Mosa (regió de Gran Est, França)
 Aisey-et-Richecourt, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Mesbrecourt-Richecourt, municipi al departament d'Aisne (regió dels Alts de França)